Jean Gaudin ist der Name folgender Personen:

* Jean Gaudin (1766–1833), Schweizer Pfarrer und Naturforscher
 Jean Gaudin (Glasmaler) (1879–1954), französischer Glasmaler
 Jean-Claude Gaudin (* 1939), französischer Politiker
 Jean Gaudin (Jesuit) (1617–1681), französischer Jesuit, Altphilologe, Romanist und Lexikograf
 Jean-Philippe Gaudin (* 1962), Schweizer Zweisternegeneral